Poříčí bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Poříčí nad Sázavou im Okres Benešov,
 Gemeinde Poříčí u Litomyšle im Okres Svitavy, 
 Poříčí, Ortsteil von Chyše im Okres Karlovy Vary,
 Poříčí (Boršov nad Vltavou), Ortsteil von Boršov nad Vltavou im Okres České Budějovice,
 Poříčí, Ortsteil von Křelovice u Pelhřimova im Okres Pelhřimov,
 Poříčí, Ortsteil von Trutnov im Okres Trutnov,
 Poříčí (Broumov), Ortsteil von Broumov im Okres Náchod,
 Poříčí, Ortsteil von Přibyslav im Okres Havlíčkův Brod.
 Poříčí, Ansiedlung von Liberk, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Poříčí, früherer Name von Bohušov, Okres Bruntál
 Poříčí, erloschenes Dorf in der Prager Neustadt

 Červené Poříčí, Gemeinde im Okres Klatovy
 Dolní Poříčí, Ortsteil von Horní Poříčí, Okres Strakonice
 Dolní Poříčí, Ortsteil von Křetín, Okres Blansko
 Horní Poříčí, Gemeinde im Okres Strakonice
 Horní Poříčí u Letovic, Gemeinde im Okres Blansko
 Královské Poříčí, Gemeinde im Okres Sokolov
 Malé Poříčí, Ortsteil von Náchod, Okres Náchod
 Přední Poříčí, Ortsteil von Březnice, Okres Příbram
 Prostřední Poříčí, Gemeinde im Okres Blansko
 Spálené Poříčí, Gemeinde im Okres Plzeň-jih
 Velké Poříčí, Gemeinde im Okres Náchod
 Zadní Poříčí, Ortsteil von Březnice, Okres Příbram